Мавдуат () — подложные, измышлённые предания-хадисы о пророке Мухаммеде и его сподвижниках. Предмет исследования хадисоведов и историков.
 Мавдуат аль-Кубра — сборник подложных хадисов Абуль-Фараджа ибн аль-Джаузи.
 аль-Асрар аль-марфуа фи-ль ахбар аль-мавдуа, также известный как Мавдуат аль-Кубра — сборник Али аль-Кари.
 Тазкират аль-мавдуат — сборник Абу аль-Фадля Мухаммада ибн Тахира аль-Макдиси.
 Тазкират аль-мавдуат — сборник индийского хадисоведа Джамал ад-Дина Мухаммад Тахира аль-Фаттани.
 аль-Фаваид аль-маджмуа фи баян аль-ахадис аль-мавдуа — сборник Шамс ад-Дина Мухаммад ибн Юсуфа аш-Шами ад-Димашки ас-Салихи.
 аль-Фаваид аль-маджмуа фи баян аль-ахадис аль-мавдуа — сборник кадия Мухаммада аш-Шаукани.
 аль-Кашф аль-Иляхи ан шадид аш-шааф ва-ль-мавду ва-ль-вахи — сборник Мухаммад ибн Мухаммада аль-Хусейни ат-Тарабулуси аль-Ханафи.
 аль-Масну фи марифат аль-хадис аль-мавду — сборник Али аль-Кари.
 аль-Асар аль-марфуа фи-льахбар аль-мавдуа — сборник индийского хадисоведа Абуль-Хасаната Мухаммада ибн Абдуль-Хай аль-Лакнави.
 аль-Лулу аль-марсу фи-ма киля ля асля ляху ау басилят аль-мавду — Абуль-Махасина Мухаммада ибн Халиля аль-Кавукджи.
 Тахзир аль-муслимин мин аль-ахадис аль-мавдуа аля Сайид аль-мурсалин — сборник аль-Хасана аль-Машиши ат-Тарабулуси аш-Шами.

Литература